Vénus Khoury-Ghata (1937-), femme de lettres française.
 Yasmine Ghata (1975-), écrivain français.
Patronyme arabe